Mændenes massestart ved vinter-OL 2014 i Sotji blev afholdt i Skiskydnings- og Skiløbscentret Laura.

Resultat 
Løbet startede kl. 14:30.

Referencer 

Samlet start (mænd)